Маткозеро — пресноводное озеро на территории Девятинского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области.

Физико-географическая характеристика 
Площадь озера — 1,5 км². Располагается на высоте 178,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Через озеро течёт безымянный водоток, вытекающий из озера Чёрного и впадающий с левого берега в реку Андому, впадающую, в свою очередь, в Онежское озеро.

Ближе к северо-восточной оконечности озера расположен один небольшой остров без названия.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100611102000019791.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Андомы
Озёра Вытегорского района